Международный аэропорт Команданте Густаву Кремер () также известен под названием Международный аэропорт Баже ( Aeroporto Internacional de Bagé) (Код ИАТА: BGX) — бразильский аэропорт, обслуживающий город Баже.

Аэропорт расположен в сельской местности Баже, в 60 км от Уругвая и в 380 км от города Порту-Алегри. 

Пользователями Густаву Кремер в большинстве являются бизнесменами, которые имеют бизнес в регионе в секторах животноводства, фруктов, виноделия и целлюлозы.

История 
Муниципальный аэродром был создан в 1932 году в районе, который сегодня является собственностью аэроклуба Баже. Аэропорт был открыт 5 июня 1946 года и начал работать под названием Баже.

В 1950 году был построен новый терминал пассажиров и в 1953 году аэропорт получил название Аэропорт Команданте Густаву Кремер, в честь основателя предприятия SAVAG.

Текущий терминал пассажиров был открыт 3 мая 1974 года. На открытии присутствовал президент республики Эмилиу Гаррастазу Медиси. 

27 октября 1980 года компания Infraero начала обслуживать аэропорт.

В 2001 году аэропорт Баже был допущен принимать международные рейсы, что в свою очередь повлияло на увеличение числа операций из Уругвая и Аргентины.

Авиалинии и направления 
В настоящее время никакие регулярные рейсы не производятся. Используется для авиации общего назначения.

Ссылки 
 Официальный сайт аэропорта Команданте Густаву Кремер
 Текущая погода на сайтах НУОиАИ и National Weather Service
 Информация об аэропорте на сайте World Aero Data
 Информация об аэропорте на сайте Great Circle Mapper
 Accident history for на сайте Aviation Safety Network
 Фотоархив аэропорта Команданте Густаву Кремер на сайте airliners.net

Аэропорты Бразилии
Аэропорты, названные в честь людей
Здания и сооружения Риу-Гранди-ду-Сул
Баже